A 20 426-os számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Fót közigazgatási területén. Az M2-es autóút 20+900-as kilométerszelvényénél lévő Dunakeszi–Fót csomópont négy átkötő ágának egyike: az M2-esről, Budapest irányából vezet rá a 2101-es útra.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 336 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek 

20426
Fót